Turie este numele purtat de următoarele localități:
 Turie, Starîi Sambir - sat din Ucraina
 Turie, Žilina - comună din Districtul Žilina, Slovacia